Con la sigla 512 la Ferrari ha designato sia modelli di produzione sia modelli da competizione:
Ferrari 512 TR e Ferrari F512 M vetture di serie degli anni novanta
512 BB vettura di serie degli anni settanta
512 F1 vettura di Formula Uno degli anni sessanta
512 S e 512 M (M sta per Modificata) per le gare di durata come la 24 ore di Le Mans